Get Low steht für:

 Get Low, Originaltitel von Am Ende des Weges – Eine wahre Lügengeschichte, Film von Aaron Schneider (2009)
 Get Low (Zedd-Lied), Lied von DJ Zedd (2017)